Die Hongkong Women League 2018/19 ist die 7. Spielzeit der Hongkonger Fußballliga der Frauen unter diesem Namen. Sie besteht aus insgesamt zwei Divisionen, der First Division und der Second Division.

First Division

Teilnehmer 
 Happy Valley AA
 Citizen AA
 Kitchee SC
 Tai Po FC
 FC Chelsea Fußballschule
 Shatin SA
 Hong Kong FC
 Wing Go FC

Abschlusstabelle

Second Division

Teilnehmer 
 Standard Perpetual MLFA
 Resources Capital
 Best Union
 Wong Tai Sin
 HKWFC
 Heng Wah FC
 WSE

Abschlusstabelle

Relegation zur First Division 
In der Relegation trat der Letztplatzierte der First Division gegen den Sieger der Second Division um die Teilnahme an der First Division 2020. 

|}

Weblinks 
 HKWL 2018/19 auf RSSSF.com
 Offizielle Website der HKWL 2018/19

Fußballsaison 2018/19
Fußballwettbewerb in Hongkong
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften